Эл Грин (, полное имя Альберт Леорнес Грин, , род. 13 апреля 1946, Форрест-Сити, Арканзас, США) — американский исполнитель в стиле ритм-энд-блюз, творчество которого образует перешеек между великой школой классического южного соула 1960-х и коммерчески ориентированным филадельфийским соулом 1970-х.

Исполнительский стиль Грина сложился под влиянием религиозной музыки госпел. Свои ритм-энд-блюзовые выступления он оживлял импровизированными выкриками и стонами в манере Джеймса Брауна. Молодого певца заметил владелец лейбла Hi Records Вилли Митчелл, который в 1969 г. подписал с ним контракт на выпуск нескольких альбомов.

Специально для его фальцета Митчелл изобрёл крепкий, чувственный музыкальный коктейль, замешанный на буйстве струнных инструментов со стильными вкраплениями духовых. Такие безупречные записи начала семидесятых, как «Let’s Stay Together» (1-е место в США, премия «Грэмми»), «Tired of Being Alone», «Take Me to the River» и ультрасовременная «Love and Happiness», выделялись на общем фоне хитов тех лет экономными пульсациями ритма и эротичным женским бэк-вокалом.

Раннее творчество Грина легло в основу обновлённого звучания ритм-энд-блюза и оказало влияние на всех его деятелей, от Марвина Гея и Принса до Энни Леннокс и Джастина Тимберлейка (который опубликовал про своего кумира статью в юбилейном выпуске журнала Rolling Stone). Между тем уже в 1976 году сам певец принял сан и перестал выпускать записи на «грешные» темы. Причиной его обращения к Богу было самоубийство его девушки, которая перед тем как свести счёты с жизнью вылила на находившегося в ванне певца чан с кипятком.

Хотя начиная с середины 1970-х годов Грин исполняет традиционный госпел, интерес к его творчеству продолжает сохраняться. В промежутке между 1981 и 1989 годами он выиграл восемь статуэток «Грэмми», в 2002 году ему была присуждена эта награда за достижения в течение всей карьеры, а в 1995 году его имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла.

Дискография 
Студийные альбомы

Примечания

Ссылки 

Члены Зала славы рок-н-ролла
Лауреаты премии «Грэмми»
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Родившиеся 13 апреля
Родившиеся в 1946 году
Певцы и певицы США
Ритм-энд-блюзовые исполнители США
Госпел
Музыканты по алфавиту
Члены Зала славы госпела
Исполнители RCA Records
Исполнители MCA Records
Поп-вокалисты США
Лауреаты Grammy Lifetime Achievement Award
Исполнители Bell Records
Исполнители Blue Note Records
Члены Зала славы авторов песен